Talitha ou Talita est un prénom féminin.

Origine
Le nom provient de l'Évangile selon Marc (chapitre 5,41).

Homonymie 
 Il s'agit du nom historique des étoiles Kappa Ursae Majoris et Iota Ursae Majoris.
 Talitha Kumi est une école palestinienne.

Prénom féminin